Cristian Hodrea pe numele întreg Dan-Cristian Hodrea () este un cântăreț de operă bas-bariton român.

Biografie 
Cristian Hodrea s-a născut la Cluj-Napoca, urmând studiile la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din orașul natal. A continuat studiile superioare la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, absolvind mai multe specializări: oboi (2002) și canto (2007). Deține un masterat în interpretare muzicală (2009). Din 2015, este asistent universitar în aceeași instituție, iar din 2018, lector universitar. Tot în 2018, a obținut titlul de doctor în muzică, cu teza: „Basul buffo – Caracter reprezentativ al Bel canto-ului italian”. Are o bogată experiență solistică, realizând spectacole pe mai multe scene din țară.

Repertoriu

Operă 

 
 W.A. Mozart 
 Don Giovanni : Leporello
 Flautul fermecat : Papageno
 Nunta lui Figaro : Contele Almaviva

 Cimarosa
 Il Matrimonio Segreto : Contele Robinson
 
 Rossini
 Bărbierul din Sevilla : Bartolo
 La Cenerentola : Don Magnifico, Alidoro

 Donizetti
 Elixirul dragostei : Dulcamara 
 Don Pasquale : Don Pasquale

 Bellini
 Puritanii : Giorgio

 Verdi
 Bal mascat : Samuel
 Traviata : Baronul Douphol / Marchizul D’Obigny
 Nabucco : Marele Preot
 Rigoletto : Marullo

 Wagner
 Tannhäuser : Biterolf
 Aurul Rinului : Fasolt

 Puccini
 Turandot : Ping
 Boema : Schaunard
 Gianni Schicchi : Gianni Schicchi

 J. Strauss-fiul
 Liliacul : Frank

 Offenbach
 Orfeu în infern : Jupiter

 Bizet
 Carmen : Morales

 Lehar
 Văduva veselă : Mirko Zeta

 Massenet
 Werther : Albert

 Loewe
 My Fair Lady : Higgins

 B. Harry
 D’ale carnavalului : Mache Răzăchescu

 Cornel Țăranu
 Oreste și Oedipe : voce

 Cornel Trăilescu
 Motanul încălțat : Robul

 M. Ungureanu
 Dramă la Mânăstire : Anton Pann

Vocal-simfonic 
 

 Haendel
 Messiah
 Dettinger Te Deum
 Funeral Anthem

 Bach
 Marea Misă în si minor
 WeihnachtsOratorium
 Matthäus-Passion
 Johannes-Passion
 Cantata Cafelei

 W.A. Mozart
 Requiem
 KronungsMesse

 Joseph Haydn
 Theresienmesse
 Nelsonmesse
 Paukenmesse

 Michael Haydn
 Missa pro defunctis (Requiem) în do minor

 Beethoven
 Simfonia  a IX-a
 Misa în Do Major

 Mendelssohn-Bartholdy
 Elias
 Die erste Walpurgisnacht

 Saint-Saens
 Oratorio de noel

 Gabriel Fauré
 Requiem

 Paul Constantinescu
 Oratoriul de Paște

 Serghei Rahmaninov
 Clopotele

 Bela Bartok
 Cantata Profană

 Marțian Negrea
 Requiem – Parastas

 Sigismund Toduță
 Missa

 Franz Liszt – Sabin Pautza
 Via Crucis

 Mikis Theodorakis
 Requiem

 Mihai Mitrea-Celarianu
 Par ce fild`or
 Cornel Țăranu
 Dedicații

Colaborări cu dirijorii 

Cristian Mandeal, Horia Andreescu, David Crescenzi, Gabriel Bebeșelea, Marcello Mottadelli, Giuseppe Sabbatini (Italia), Keri-Lynn Wilson (SUA), Alain Paris (Franța), Nicolae Moldoveanu (Elveția), József Horváth, Radu Popa, Jan Stulen, Sabin Păutza (SUA), Sascha Goetzel (Austria), Cristian Oroșanu, Traian Ichim, Romeo Râmbu, Cristian Brâncuși, Victor Dumănescu, Adrian Morar, Mihaela Goje, Ciprian Teodorașcu, Cristian Sandu, Mircea Holiartoc, Ciprian Para, Vlad Conta, Kurt Philippi, Cristian George Neagu, Dorin Frandeș, Alexandru Lăscae.

Premii 
 2007 Concursul de Interpretare Muzicală – Canto: „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca – Premiul Special “Sigismund Toduță”
 2010 Concursul „Hariclea Darclee” Brăila – Premiul Special al Juriului

Note

Legături externe 

Cântăreți de operă
Cântăreți de operă români
Bas-baritoni de operă